Луговое — топоним:

Водные объекты 
 Оболонь — болото в долине реки Жиздры, на территории национального парка «Угра» (Калужская область, Россия).
 Луговое — озеро в Городокском районе Витебской области (Белоруссия).

Населённые пункты

Казахстан 
 Луговое — село в Астраханском районе Акмолинской области, исключено из учётных данных.
 Луговое — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Луговое — село в Мендыкаринском районе Костанайской области, исключено из учётных данных в 2006 г.
 Луговое — село в Тарановском районе Костанайской области, исключено из учётных данных в 2009 г.
 Луговое — село в Иртышском районе Павлодарской области.
 Луговое — село в Качирском районе Павлодарской области.
 Луговое — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Луговое — название села Тасты до 2010 года, Целиноградский район Акмолинской области.
 Луговое — название села Жеруйык до 2008 года, Алгинский район Актюбинской области.
 Луговое — название села Терысаккан до 1990-х годов, Кербулакский район Алматинской области.
 Луговое — название села Кулан до 1992 года, Рыскуловский район Жамбылской области.
 Луговое — название села Шариптогай до 1993 года, Кокпектинский район Восточно-Казахстанской области.

Молдавия 
 Луговое — село в Сорокском районе.

Россия 
Алтайский край
 Луговое — село в Каменском районе.
 Луговое — село в Красногорском районе.
 Луговое — село в Немецком национальном районе Алтайского края, упразднено в 1971 г.
 Луговое — село в Тальменском районе.
 Луговое — село в Шелаболихинском районе.

Амурская область
 Луговое — село в Белогорском районе.
 Луговое — село в Ивановском районе.
 Луговое — село в Константиновском районе, ликвидировано в 1941 г.

Белгородская область
 Луговое — посёлок в Вейделевском районе.

Воронежская область
 Луговое — село в Богучарском районе.

Еврейская автономная область
 Луговое — село в Октябрьском районе.

Ивановская область
 Луговое — деревня в Кинешемском районе.
 Луговое — деревня в Пучежском районе.

Ингушетия
 Луговое — с 1944 по 1957 гг. название села Мужичи Сунженского района.

Калининградская область
 Луговое — посёлок в Гурьевском районе.
 Луговое — посёлок в Нестеровском районе.
 Луговое — посёлок в Правдинском районе.

Курганская область
 Луговое — село в Целинном районе.

Курская область
 Луговое — село в Хомутовском районе.

Ленинградская область
 Луговое — посёлок в Приозерском районе.

Нижегородская область
 Луговое — деревня в Городецком районе.
 Луговое — село в Сергачском районе.

Омская область
 Луговое — село в Таврическом районе.
Луговое — деревня в Тевризском районе, упразднена в 1973 г.

Оренбургская область
 Луговое — село в Грачевском районе.
 Луговое — село в Илекском районе.
 Луговое — село в Ташлинском районе.

Орловская область
 Луговое — деревня в Колпнянском районе.

Пензенская область
 Луговое — село в Вадинском районе.
 Луговое — деревня в Колышлейском районе.

Приморский край
 Луговое — село в Кировском районе.
 Луговое — село в Спасском районе.
 Луговое — название села Луговой в Хорольском районе в 2002—2011 годах.

Псковская область
 Луговое — деревня в Невельском районе.

Саратовская область
 Луговое — посёлок в Балашовском районе.
 Луговое — село в Красноармейском районе.

Тульская область
 Луговое — село в Кимовском районе.

Тюменская область
 Луговое — село в Тюменском районе.

Ульяновская область
 Луговое — село в Ульяновске.

Украина 
Винницкая область
 Луговое — посёлок, Барском районе.

Волынская область
 Луговое — село в Иваничевском районе.

Днепропетровская область
 Луговое — село в Васильковском районе.
 Луговое — село в Криничанском районе.
 Луговое — село в Петропавловском районе.
 Луговое — село в Синельниковском районе.

Донецкая область
 Луговое — село в Никольском районе.

Житомирская область
 Луговое — посёлок, Олевском районе.

Запорожская область
 Луговое — село в Васильевском районе.
 Луговое — село в Мелитопольском районе.

Кировоградская область
 Луговое — село в Александрийском районе, ликвидировано в 1998 году.

Луганская область
 Луговое — село в Троицком районе.

Львовская область
 Луговое — село в Бродовском районе.

Николаевская область
 Луговое — село в Березанском районе.

Одесская область
 Луговое — село в Саратском районе.

Полтавская область
 Луговое — село в Великобагачанском районе.
 Луговое — село в Новосанжарском районе.

Ровненская область
 Луговое — село в Дубровицком районе.

Сумская область
 Луговое (до 2016 г. Дзержинское) — село в Сумском районе.

Харьковская область
 Луговое — село в Близнюковском районе.

Хмельницкая область
 Луговое — село в Ярмолинецком районе.

Черниговская область
 Луговое — село в Ичнянском районе.
 Луговое — село в Менском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Луговое — село в Белогорском районе.
 Луговое — исчезнувшее село в Джанкойском районе.
 Луговое — исчезнувшее село в Кировском районе.
 Луговое — село в Ленинском районе.
 Луговое — село в Нижнегорском районе.
 Луговое — село в Сакском районе.
 Луговое — село в составе Симферополя.

Транспорт 
 Луговое — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.